Чарльз Банністер - британський актор.
 Роджер Банністер (1929–2018) - британський спортсмен.